Нодо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нодо, Жак-Кристоф (1690—1762) — французский флейтист и композитор эпохи барокко.
 Нодо, Франсуа (ок. 1650—1710) — французский писатель и переводчик.